Der Schießwettbewerb über 50 m mit der Freien Pistole bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin fand vom 6. bis 7. August statt. Austragungsort war der Schießstand am Wannsee.

Am 6. August begannen um 8 Uhr die Athleten des Deutschen Reichs, aus den Vereinigten Staaten und der Tschechoslowakei sowie aus Argentinien, Chile, Italien, Norwegen, Portugal, Rumänien und Ungarn mit dem Wettkampf. Am Folgetag griffen zur selben Uhrzeit die restlichen Athleten in das Wettkampfgeschehen ein.

Am ersten Tag war es bewölkt und trocken bei Wind, der das Geschehen etwas beeinflusste. Erich Krempel stellte mit 544 Punkten einen neuen Olympischen Rekord auf. Am zweiten Tag war es morgens sonnig und am Nachmittag bewölkt. Jedoch nahm der Wind keinen Einfluss auf den Wettkampf. Der Schwede Torsten Ullman konnte mit 559 Punkten Krempels Rekord vom Vortag nicht nur überbieten, sondern stellte zugleich einen neuen Weltrekord auf. Durch diese Leistung gewann er somit die Goldmedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde vor dem Wettkampf

Neue Rekorde

Ergebnis 
6. August, 8.30 Uhr

Wetter: Bewölkt und trocken. Die erste Runde wurde zeitweise vom Wind beeinflusst.

Weblinks 
 Ergebnisse ()

Freie Pistole